Jhibaro Rodríguez (Maracay, Aragua, 30 de noviembre de 1971) es un guitarrista y compositor venezolano. Forma parte a través de su madre Ángela Rodríguez del pueblo Wayú del estado Zulia – Venezuela.

Trayectoria 
Se inicia en la música popular en 1976 a la edad de cinco años bajo la orientación de su padre Nelson Rodríguez ejecutando las maracas, el Cuatro acompañante, la guitarra popular y la mandolina, siendo así ejemplo de la tradición musical de su ciudad natal. Valses, Merengues, Joropos, Serenatas, Canciones, Aguinaldos, Parrandas entre otros son los géneros de los compositores más emblemáticos como Pedro Oropeza Volcán, Luis Laguna y Otilio Galíndez; Ese fue el repertorio hasta entrar al Conservatorio de Música del estado Aragua donde ingresa en 1980 a la edad de ocho años y empieza a recrear la música aprendida en la niñez con la música académica 

. A los diez años participa en su primer recital de alumnos de guitarra clásica en la cátedra del guitarrista y compositor venezolano, el Maestro Efraín Silva. 

En 1992 culmina sus estudios musicales con máximas calificaciones obteniendo el título de Profesor Ejecutante. Entre sus maestros: Álvaro Álvarez, Luis Ochoa y Luis Zea. 

En 1990 gana el segundo premio en el Concurso Nacional de Guitarra “Antonio Lauro” (Acarigua). En 1992 es reseñado para la “Memoria de Aragua” por el escritor venezolano Pedro Ruiz.
 
A finales de 1993 continúa bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, estudios superiores con Walter Würdinger en la "Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien" (Universidad de Música y Arte representativo de Viena) y en 1995 con Costas Cotsiolis en el Conservatorio de Música de Atenas.

En 1998 logra en la Universidad de Música y Arte representativo de Viena, la Maestría en Artes (Magister Artium) en la especialidad de Guitarra de Concierto con honores y por decisión unánime del jurado. Realiza “Estudios Específicos” en la sección de Música Antigua con el Prof. Mag. Phil. Ingomar Rainer con quien redacta su Tesis de Grado sobre la interpretación de “Johann Sebastian Bach en la Guitarra” bajo una perspectiva hispanoamericana. Ingresa a la Cátedra de Composición presentando obras y arreglos sobre Música Venezolana para Guitarra Solista, Piano, Música de Cámara y Coro Mixto. En ese mismo año el Ministerio de Ciencias de Austria le otorga el Premio de Distinción (Würdigungspreis) por formar parte en su promoción de los egresados mejor formados en las universidades de arte

. Durante sus años de estudio realiza cursos de perfeccionamiento con Luis Zea (1987-1993), Alirio Díaz (1989/91/93), Leo Brouwer (1989/95), Hermanos Assad (1994), Thomas Müller-Pering (1996), Roland Dyens (1997), Hubel Käppel (1999), Hopkinson Smith (1998/2001). En 1999 el Ministerio de Educación y Cultura de España le otorga el título de Profesor Superior en la Especialidad de Guitarra.

Durante el año 1994 fue guitarrista en escena de la “Volksoper” (Ópera Popular) de Viena. Ha ofrecido recitales de Música de Cámara, con Orquesta y como solista, en Venezuela, Cuba, Austria, Alemania, Chequia, Hungría y Grecia. En Viena en importantes salas de la Universidad, en la Musikverein, Konzerthaus y ORF (Radio austríaca).

En el 2001 dicta talleres para el Volksmusikcamp Krems, Jeunesse, en la Universidad del Danubio y para la “Burgenländische Musikantenwoche” en el Castillo de Lockenhaus, Austria. Luego en julio desde 2003 hasta 2009, en la Abadía de Göttweig – “Krems an der Donau” para el festival de música “Glatt &Verkehrt”.

En 1998 realiza la digitación del “Solsticio” (del compositor venezolano Luis Ochoa) para la Fundación Vicente Emilio Sojo obra que estrena en Viena. En el 2000 la misma Fundación le publica su canción venezolana para guitarra “La Niña”.

Trabajó voluntariamente con el Instituto de Investigación de la Música Folclórica de la Universidad de Música en Viena. En paralelo cumple con su actividad concertística, de compositor y arreglista, trabajo que muestra siempre en sus programas. Formó parte de la Orquesta “Rondo Vienna” que acompañó a los “Drei Jungen Tenöre” y Anna Maria Kaufmann. (Gira del 2002/03 sobre opereta, musicals). 

Fue jefe del Departamento de Difusión Musical de la Coordinación de Cultura del Estado Trujillo, 2001/2002. En noviembre del mismo año 2002 gana el segundo premio en el XIII Concurso Internacional de Guitarra “Alirio Díaz” Carora – Venezuela y en julio de 2003 primer premio en el concurso del “Festival Internacional de Guitarra de Volos” Grecia.
De marzo a diciembre de 2003, graba para la firma productora de samplers “Vienna Symphonic Library” en Viena – Austria 

. 

En el 2006 fue miembro del jurado en el Concurso Internacional de Guitarra Clásica “Michele Pittaluga”, Alessandria - Italia.

En esta última década Jhibaro Rodríguez realizó numerosos conciertos como solista y con diferentes agrupaciones y ensambles de música de cámara, música popular y folclórica tanto latinoamericana como central europea, en Austria, Suiza, Grecia, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Polonia y en la República Checa

.

Al mismo tiempo escribió arreglos sobre música venezolana y latinoamericana para diferentes formaciones instrumentales y en el 2008 compone la “Misa de Confirmación” en Fa Mayor (Para Orquesta de cuerdas, Coro mixto, Soprano y Tenor solistas, Trompeta, Trombón, Órgano de Iglesia, Guitarra, Cuatro venezolano y Maracas) estrenada en la Abadía de Göttweig el 13 de julio del mismo año. En enero de 2010 la Orquesta Sinfónica “Tonkünstler” bajo la dirección del maestro colombiano Andrés Orozco interpretan sus arreglos sobre “Salsa” (Sinfónica) y canciones latinoamericanas en la Sala Dorada de la Sociedad de Música de Viena (Musikverein). Le siguen la Tulio’s Suite, en cinco movimientos basada en la música folclórica austríaca para ensamble de cuerdas así como numerosos arreglos y nuevas composiciones para guitarra.

Desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2012 fue maestro de guitarra en la "Regionalmusikschule Retz" (Escuela regional de Música de Retz) en el estado de Baja Austria y desde 2010 a 2012 en la “Volkshochschule Wien West", (Escuela Superior Popular para adultos) en el centro de Viena y en septiembre 2012 inicia la Cátedra de Guitarra de Concierto en el "Conservatorio Gustav Mahler" de esa ciudad. 

En mayo de este año 2012 creó el primer ciclo de conciertos primaveral y de integración “Mundos Musicales” en la “Klavier Galerie” y Café Don Feliciano en Viena con los artistas Angélica Rimoldi, Diana López Vizváry, Isandra Jáuregui, Ariel Ramírez, Juan Carlos Paniagua y Jonathan Bolívar contó con la presencia de los maestros venezolanos Efraín Silva, Leonardo Lozano y la pintora Carolina Zanelly de Lozano.

Fue Productor del Centro Nacional de Música “Vicente Emilio Sojo” ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República bolivariana de Venezuela y actualmente es el Director del Conservatorio de Música del estado Aragua, Institución cultural y rectora de los estudios musicales del estado adscrita a la Secretarías Sectoriales de Educación y Cultura del Gobierno bolivariano de Aragua

.

Discografía 

 Jhibaro Rodríguez, Guitar Recordings (1997 – 2005). (Colección Personal) 
 Tres del Sur, Canciones Latinoamericanas (2005) con el tenor argentino Luis Alberto Cárdenas. 
 Alma sin Fronteras (Boleros) (2011), con la pianista y cantante eslovaca Diana López Vizváry y Juan Carlos Paniagua, pianista, acordeonista, compositor y arreglista colombiano.
 Como artista invitado al disco Guitarra Aragueña: Celebrando los 60 aniversarios de Efraín Silva (2012). Publicado bajo el sello discográfico del estado venezolano y producido por el productor y músico venezolano Jonnathan El Barouki Luncz.

Premios 

Jhibaro Rodríguez, Músico, Guitarrista y Compositor, Segundo Premio Concurso Nacional de Guitarra "Antonio Lauro" Acarigua - Venezuela 1990, Segundo Premio Concurso Internacional de Guitarra "Alirio Díaz" Carora - Venezuela 2002, Primer Premio International Guitar Festival Naxos, Greece (Volos 2003), Würdigungspreis - Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien 1998 (Premio de Distinción).

Obras 
Obras y Arreglos para Guitarra

Obras para Guitarra

MERENGUE I (1990) - Jhibaro Rodríguez
(sobre un tema tradicional „La Sapoara“)

TRIPTICUM I (1992) - Jhibaro Rodríguez

        I.   La Clave
        II.  La Niña
        III. El Aguinaldo

MERENGUE II (1993) - Jhibaro Rodríguez
(sobre un tema tradicional de L. Herrera „Compadre Pancho“ )

TRIPTICUM II (1995) - Jhibaro Rodríguez
 – tres piezas venezolanas en G# menor –    
      I.   Sin tu mirada (sobre una melodía de Otilio Galíndez )
      II.  De niños y locos Jhibaro Rodríguez
      III. Estero llano y palmar(sobre una melodía de Nelson Rodríguez)

PRELUDIUM (2000) - Jhibaro Rodríguez

PIAS ERINNERUNG (2002) – Canción Infantil - Jhibaro Rodríguez

„Cuatro Piezas para la Negrita“ - Jhibaro Rodríguez

         I.   DIME QUE (2009) – Bolero 
         II.  NENA (2008) – Canción 
         III. LA NEGRITA  (2011) – Merengue venezolano
         IV.  SIEMPRE (2012) – Trova 

PAJARILLO (2011) – Joropo - Jhibaro Rodríguez
PRELUDIO PARA DESPERTAR UN HADA. - Jhibaro Rodríguez

Arreglos (Venezuela)

IRENE (1999) – Javier Pedrá
VALS SAN PEDRO (2001) – Elio “Toco” Mejías
LOS POTES DE SAN ANDRÉS (2001) – Trinidad Rosales 
EL DIABLO SUELTO (2001) – Heraclio Fernández

Arreglos (Otros países)

TRISTEZA (1989) – N. Tristeza/H. Lobo, Brasil
EMOTIVA I (2003) – Helio Delmiro, Brasil
POR UNA CABEZA (2005) – Carlos Gardel, Argentina
LE PETIT BAL DE LA MARINE (2007) – François Deguelt, Francia

Obras y arreglos para Ensamble, Orquesta y Coro

Joropos

LOS POTES DE SAN ANDRÉS (Joropo) Cuarteto de Cuerdas
LOS DIAMANTES (Joropo) a 2 voces
EL DIABLO SUELTO (Joropo) Cuarteto de Cuerdas
CURRUCHÁ (Joropo) a 6 voces

Valses

VENEZUELA, Cuarteto de Cuerdas, Guitarra y Canto a dos voces - Herrero y Armenteros
VALS SAN PEDRO, (para pequeña Orquesta. a 10 voces)- Elio "Toco" Mejía

Merengues

LA GUITARRA DE MIGUEL (Merengue 5/8) a 2 voces - trad.
NO QUIERO QUE ME QUIERAS (Merengue 5/8) Trío - Pedro Oropeza Volcán
MI MORENITA (Merengue 5/8) Trío - Pedro Oropeza Volcán
PORTELADA (Merengue 5/8) Cuarteto de Cuerdas - Jhibaro Rodríguez
EL FRUTERO (Merengue 5/8) (para 5, 6 o 7 voces) - Cruz Felipe Iriarte
EL SALTARÍN (Merengue 5/8) Cuarteto de Cuerdas (o 9 Instrumentos) - Luis Laguna 

Para Ensamble de Guitarras

EL PORTEÑO (Merengue 5/8) - trad.
LA BARTOLADA (Merengue 5/8) - trad.
EL GUITARRERO (Vals) - trad.
CONTRADANZA (Tanz in 6/8) - trad.

Otros países

EL DÍA QUE ME QUIERAS (tango – canción) Cuarteto de Cuerdas
(o Ensamble de Cuerdas y Canto)

TU SI! (Canción de Ópera) para Tenor y Guitarra. Texto: ASCHER, Fritz (2011) - Jhibaro Rodríguez

Orquesta

FIRMUNGSMESSE. Orquesta de cuerda, Trompeta, Trombón, Órgano de Iglesia, Coro mixto, Sopraon, Tenor, Guitarra, Cuatro, Maracas. 
(Estreno, Göttweig NÖ - Austria 13. 7. 2008) - Jhibaro Rodríguez
TULLIO’S SUITE. (Tanzgeiger) formación: Violine I – II, Viola, Armónica.
(od. Gitarre), Kontrabass. (2011) - Jhibaro Rodríguez
FUGA CARIBEÑA. (Guaguancó, 2013) - Jhibaro Rodríguez 
DIVERSOS ARREGLOS, sobre música caribeña y suramericana para Orquesta Sinfónica y Combo Latino

Coro

SIN TU MIRADA, O. Galíndez. Soprano, Contralto, Tenor, Bajo.

Referencias 

LA MEMORIA DE ARAGUA. RUIZ, Pedro. Tommo II. 1992. Maracay - Venezuela. (Edición Limitada)
HANDBUCH DER GITARRE UND LAUTE. RAGOSSNIG, Konrad. 1978 (Nueva Edición). ISBN 3-7957-2329-9.
EL NUEVO NACIONALISMO EN VENEZUELA. Fundación Vicente Emilio Sojo. Vol. XVI. ISBN 980-6440-20-X.
GUITAR-INTRO - REPERTOIRE BOOK 3. Chanterelle. ISBN 979-0-204-70233-6
CENTRO GUITARRISTICO DE ARAGUA. Archivo. Maracay - Venezuela.

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20130831202324/http://www.naxosguitarfestival.com/en/home/

Guitarristas de Venezuela
Compositores de Venezuela
Maracayeros